Flor — órgão sexual das plantas fanerogâmicas

Geografia 
Ilha das Flores (Açores)
Flores (Indonésia) — ilha
Flores (Buenos Aires) — bairro da capital argentina
Flores (departamento) — do Uruguai
Santa Cruz de Flores - no Peru

Brasil 
Flores (Manaus) — bairro
Flores (Ceará) — distrito de Russas

Município 
Flores (Pernambuco)
Flores da Cunha
Flores de Goiás

Cidades da Guatemala 
Flores (El Petén)
Flores Costa Cuca
San Rafael Las Flores

Outros usos 
Flores (canção) — da banda brasileira Titãs
Flores (canção de Sophia Abrahão)
Flores (canção de Vitão e Luísa Sonza)

Desambiguações de topônimos